Die First Division 1972/73 war die 58. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurde zum 22. Mal der FC Floriana.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzten die Aufsteiger FC St. George’s und FC Żabbar St. Patrick die Absteiger Żebbuġ Rangers und FC Qormi. St. George’s war erstmals seit der Saison 1968/69, St. Patrick seit der Saison 1961/62 wieder vertreten.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit wurde um die Meisterschaft, UEFA-Cup-Teilnahme und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel ausgetragen. Die beiden Letztplatzierten mussten in die Second Division absteigen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Playoff (nur für UEFA-Teilnahme) – 3. Tordifferenz

Kreuztabelle

Playoff UEFA-Pokal 
Der Teilnehmer für den UEFA-Pokal wurde zwischen dem punktgleichen Zweiten und Dritten entschieden.

|}

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf maltafootball.com (englisch)

Einzelnachweise 

197273
Fußballsaison 1972/73